C22orf42 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 251 амінокислот, а молекулярна маса — 27 691.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки